Aranga heißen die Orte
 Aranga (Galicien), Gemeinde in Spanien
 Aranga (Neuseeland), Ort in Neuseeland

Aranga ist der Familienname von
 Zavana Aranga (* 1974), neuseeländische Softballspielerin

Siehe auch:
 Aranka